Ани́сим (; , означает «полезный») — мужское имя (см. Онисим). Разговорная форма: Анис.

Персоналии 
Известные по имени:
 Онисим — апостол от семидесяти.
 Онисим Суассонский (ум. 361) — епископ Суассонский, святой Католической церкви.
 Онисим (Пылаев) (1876—1938) — святой Русской православной церкви, епископ Тульский.
 Онисим (Фестинатов) (1890—1970) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Владимирский и Суздальский.

Известные по фамилии:
 Анисим, Елена Николаевна (род. 1962) — белорусский языковед и политический деятель.
 Анисим, Пётр Игнатович (1952—2016) — советский легкоатлет.

Примечания 

Страницы значений:Тёзки